Yamil Dora “El Turco”  (Buenos Aires, Argentina; 9 de junio de 1985) es un actor y productor oriundo del barrio Ariel del plata de la ciudad bonaerense de Campana; su personalidad y descendencia hicieron auténtico su reconocimiento como "El Turco".

Biografía 
Descubre su pasión por el teatro a la edad de 11 años. Su primera experiencia actoral fue en Teatro Pedro Barbero de la ciudad de Campana. 

A la corta edad de 15 años dejó su ciudad natal y se traslado a vivir a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en busca de poder consolidar su sueño de ser actor.

Trayectoria 
Se ha desempeñado como actor en producciones como El Marginal, serie producida por Underground Producciones, Puerta 7, producida por Pol-ka y Netflix. También cuenta con otras participaciones  como en Pequeña Victoria (Telefe); Go! Vive a tu manera; (Netflix). Luego de su paso por distintas producciones televisivas, le llega la propuesta de un papel antagónico en el rol del boxeador, Dante Selva, en Café y Lemon Pie; bajo la producción de Salamanda Films.

Durante el 2021 lanza Turko´s Film Media, su productora, con el objetivo principal de promover a los artistas de Campana, dándole salida laboral a las personas que lo vieron crecer. Actualmente se encuentra desarrollando su primera película en el rol de productor y actor, prevista a rodar en 2022.

Referencias 
 https://www.elturcoyamil.com/.Consultado el 26 de septiembre de 2021.
 https://campana360.com/yamil-dora-un-actor-campanense-y-fanatico-de-villa-dalmine-en-la-tercera-temporada-de-el-marginal/. Consultado el 26 de septiembre de 2021.
 http://m.campananoticias.com/noticia/69280/el-actor-yamil-el-turco-dora-avanza-a-pasos-agigantados-con-su-productora-. Consultado el 24 de septiembre de 2021.